Liwny () ist ein russischer Ortsname:
 Liwny, Stadt in der Oblast Orjol
 Liwny (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (bis 1947: Stobingen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Liwny (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1947: Wisborienen/Grenzhöhe, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)